De afkorting voor managing director
 De afkorting voor minidisc
 De afkorting voor de Amerikaanse staat Maryland.
 Het Romeinse getal voor 1500.
 Het commando make dir(ectory) in MS-DOS
 De aanduiding van een meta device in UNIX
 Een typeaanduiding van het vliegtuigmerk McDonnell Douglas, thans onderdeel van Boeing,
 De afkorting van Doctor of Medicine, een academische graad uit Angelsaksische landen
 De ISO-landcode van Moldavië
 De afkorting van management-development: het organisatieproces dat zorgdraagt voor continuïteit en kwaliteit van het management van organisaties. 
MD5, een manier om gegevens te coderen
 De afkorting voor myotone dystrofie
 Managing director, titel voor directeur
 Afkorting voor maculadegeneratie, een netvliesaandoening.
 Bestandsextensie voor Markdown-bestanden.

Md kan verwijzen naar:
 Het symbool van Mendelevium, een scheikundig element met atoomnummer 101